Александр Сергеевич Полушкин ( — , Нью-Йорк) — офицер русского императорского флота, участник Цусимского похода и сражения, член Белого движения.

Биография 
 1896 год — Окончил Морской кадетский корпус.
 28 декабря 1900 года — Назначен в Гвардейский экипаж.
 1904 год — Окончил гидрографическое отделение Николаевской морской академии.
 1905 год — В качестве старшего штурманского офицера крейсера «Изумруд» участвовал в Цусимском походе и сражении.
 4 октября 1911 — 21 апреля 1914 года — командир эсминца «Украйна».
 август 1914 года — Командир 1-го Отдельного батальона Гвардейского экипажа на сухопутном фронте, в составе которого сражался в окрестностях Новогеоргиевской крепости, на реках Бзур и Висле.
 март 1915 года — Командир Отдельного батальона Гвардейского экипажа.
 1915 год — Командир крейсера «Светлана».
 26 ноября 1915—1917 год — Командир крейсера «Олег».
 Служил в армии Колчака.
 июнь 1919 года — Глава Гидрографического управления Морского министерства.
 февраль 1920 года — Эмигрировал в Югославию
 1923 год — Эмигрировал в США. Был рабочим, клерком.
 Член Общества бывших русских морских офицеров в Америке.
 1951 год — Председатель Объединения офицеров Гвардейского экипажа.

Литература 
 Волков С. В. Офицеры Российской гвардии М., 2002.
 Малышев Л. А. Морская гвардия у ворот Царьграда // Морское наследие № 3-4, 2014, с. 20-29.
 Шмаглит, Рудольф Григорьевич. Белое движение. 900 биографий крупнейших представителей Русского военного зарубежья. М.: ООО «Издательство Зебра Е», 2006.

Выпускники Морского кадетского корпуса
Морские офицеры России
Участники Русско-японской войны (Россия)
Гидрографы Российской империи
Генерал-майоры России (Белое движение)
Капитаны 1-го ранга (Российская империя)
Русские эмигранты первой волны в США